Stine steht für:

 Stine (Fontane), Roman des Schriftstellers Theodor Fontane (1888)
 Stine (1967), Fernsehfilm, ZDF
 Stine (1979), Fernsehfilm, Fernsehen der DDR
 Stine (Vorname), weiblicher Vorname, auch Kurzform von Namen wie Christine oder Ernestine
 STiNE, das Studien-Infonetz der Universität Hamburg
 Stine Seed, US-amerikanischer Saatgutkonzern

Stine ist der Familienname folgender Personen:

 Charles J. Stine (1864–1934), US-amerikanischer Stummfilmschauspieler 
 Clifford Stine (1906–1986), US-amerikanischer Kameramann
 Dennis Stine (* 1952), US-amerikanischer Politiker 
 G. Harry Stine (1928–1997), US-amerikanischer Wissenschafts-, Technologie- und Science-Fiction-Autor
 Harold E. Stine (1903–1977), US-amerikanischer Kameramann
 Jean Marie Stine (* 1945), US-amerikanische Schriftstellerin und Herausgeberin
 Lee Stine (1913–2005), US-amerikanischer Baseballspieler 
 R. L. Stine (* 1943), US-amerikanischer Schriftsteller
 Tim Stine (* 1956), US-amerikanischer Politiker 
 W. Roland Stine (1940–2003), US-amerikanischer Politiker